Dvina kan henvise til flere artikler:

 Daugava – en flod, der også hedder Vestlige Dvina
 Nordlige Dvina – en russisk flod
 Pamiat Azova (panserkrydser) – en russisk panserkrydser, der fra 1909 var depotskib under navnet Dvina